Represa Billings, uma represa do município brasileiro de São Paulo
Método de ovulação Billings, um método de ovulação

Localidades

Billings (Missouri)
Billings (Montana)
Billings (Oklahoma)

Desambiguação